Фредерик Даг Арфст Паулсен (; р. 30 октября 1950, Стокгольм) — шведский учёный, бизнесмен, филантроп и путешественник. Почётный консул Российской Федерации в Лозанне. Был в составе экипажа глубоководного аппарата «Мир-2» во время экспедиции «Арктика-2007».

Биография 
Родился 30 октября 1950 года в Стокгольме в семье основателя компании «Ферринг Фармасьютиклз» (Ferring Pharmaceuticals), известного биохимика доктора Фредерика Паулсена.

Окончил факультет химии в Университете имени Христиана Альбрехта в немецком Киле. Затем изучал деловой менеджмент в университете в Лунде, Швеция.

В 2005 году открыл в Москве филиал издательского концерна Paulsen Editions, с 2007 года действующий под маркой «Paulsen» и специализирующийся на публикации книг об исследовании Арктики. В 2007 году совместно с РГО спонсировал российскую глубоководную экспедицию на Северный полюс «Арктика-2007», войдя в состав экипажа аппарата «Мир-2». С 2007 года является владельцем фармацевтической компании Изварино Фарма, во Внуково. Компания была приобретена у фармацевтической компании Pfizer.

Научные звания и степени 
 Почётный доктор технических наук университета в Лунде, Швеция.
 Почётный доктор медицинского факультета университета имени Христиана Альбрехта в Киле, Германия.
 Почётный профессор университета Данди, Шотландия, Великобритания.
 Почётный доктор Казанского технологического университета, Российская Федерация.

Награды 
 Офицерский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (Германия).
 Кавалер ордена Почётного легиона (Франция).
 Кавалер ордена Данеброг (Дания).
 Орден Дружбы (13 февраля 2008 года, Россия) — за большой вклад в успешное проведение Высокоширотной арктической глубоководной экспедиции и развитие международного сотрудничества в области изучения и освоения Северного Ледовитого океана.
 Нагрудный знак «Почётный полярник» (Россия).
 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное сотрудничество» (2011 год).
 Персональный орден «Друк Гьялпо», присуждённый королём Бутана Вангчуком.
 Малая серебряная медаль Русского географического общества (2014 год) — за активную экспедиционную деятельность и большой вклад в развитие РГО.
 Орден Почёта (23 ноября 2020 года, Россия) — за большой вклад в развитие российско-швейцарских отношений

Примечания

Ссылки 
 Почетный консул Фредерик Паулсен // Consulat Honoraire de la Fédération de Russie
 Bruce Upbin. Soaring Over Siberia With Extreme Billionaire Explorer Frederik Paulsen // Forbes. 2013

Кавалеры ордена Данеброг
Почётные доктора МГИМО
Почётные доктора Лундского университета
Почётные полярники